Per Elvius kan syfta på:

* Per Elvius den äldre (Pehr Elvius, Petrus Elvius; 1660–1718), svensk matematiker
 Per Elvius den yngre (Petrus Elvius, Pehr Elvius; 1710–1749), svensk matematiker och astronom